Une station de pompage relais a pour rôle de recomprimer le pétrole pendant son écoulement dans l'oléoduc, pour compenser la perte de charge qu'il subit tout au long d'un parcours pouvant faire plusieurs milliers de kilomètres.

La puissance des compresseurs installés dans une station de pompage relais dépend de la configuration du terrain, s'il est accidenté ou pas, et de la distance qui la sépare de la prochaine station relais. Cette puissance varie aussi en fonction de la densité et de la viscosité du brut. D'une manière générale, la pression résiduelle à l'entrée du compresseur ne doit pas être inférieure à la capacité d'aspiration de celui-ci. Comme très souvent un oléoduc traverse des régions désertiques, caniculaires ou froides, tout cet ensemble est régulé à distance par ordinateur et de manière automatique.

Industrie pétrolière
Pompe